Duel je souboj dvou osob (duelistů) se zbraněmi. Další významy jsou uvedeny níže:

 Duel (pořad, Česká televize) – publicistický diskusní pořad České televize z první poloviny 90. let dvacátého století,
 Duel (pořad, Slovenská televize) – televizní soutěž Slovenské televize z roku 2006,
 Duel (pořad, Televize Seznam) – publicistický diskusní  pořad Televize Seznam z roku 2017,
 Duel (film, 1971), v originále Duel – americký thriller režiséra Stevena Spielberga z roku 1971,
 Duel (film, 1995), v originále Beyond Desire – americký akční thriller režiséra Dominika Othenina-Girarda z roku 1995,
 Duel (film, 2000),  – hongkongský akční film režiséra Andrewa Laua z roku 2000.